Листрозавриды  — семейство дицинодонтов из надсемейства Dicynodontoidea, живших во время верхнепермской — нижнетриасовой эпох ( назад).

Листрозавриды — одни из самых широко распространённых дицинодонтов, обитавших почти повсеместно.

Возникли почти на границе перми и триаса (верхние слои зоны Dicynodont). Они одни из немногих синапсид, которые пережили пермо-триасовое вымирание. Долгое время считалось что это были полуводные животные, но сейчас эта гипотеза отвергается.

Классификация 
По данным сайта Fossilworks, на ноябрь 2017 года в семейство включают 4 вымерших рода:
  (1 вид)
  (1 вид) — верхняя пермь Южной Африки 
  (23 вида)
  (1 вид)

Самым известным представителем семейства является нижнетриасовый листрозавр. Этот род был самым многочисленным растительноядным своего времени и был распространён по почти всей Пангее.

Примечания 

Дицинодонты
Семейства синапсид
Синапсиды пермского периода
Синапсиды триасового периода